Andreas Külzer ist der Name folgender Personen:

* Andreas Külzer (Historiker) (* 1962), deutscher Historiker, Byzantinist und Historischer Geograph
 Andreas Külzer (Schauspieler) (* 1966), deutscher Schauspieler